Richard Park (), južnokorejsko-ameriški hokejist, * 27. maj 1976, Seul, Južna Koreja.

Park je bil leta 1994 kot 94. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Anaheim Ducks, Philadelphia Flyers, Minnesota Wild, Vancouver Canucks in New York Islanders, je v štirinajstih sezonah skupno odigral 738 tekem, na katerih je dosegel 102 gola in 139 podaj, ter 40 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in šest podaj. Igral je tudi za Malmö IF Redhawks v švedski ligi ter SC Langnau, HC Genève-Servette in HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi.

Za ameriško reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, leta 2004 je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 28 tekem ter dosegel deset golov in sedem podaj.

Pregled kariere

|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 92/93
|
| 66
| 23
| 38
| 61
|
| 38
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 93/94
|
| 59
| 27
| 49
| 76
|
| 70
|
| 12
| 3
| 5
| 8
|
| 18
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 94/95
|
| 45
| 28
| 51
| 79
|
| 35
|
| 16
| 9
| 18
| 27
|
| 12
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 1
| 7
| 8
| 
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 95/96
|
| 6
| 7
| 6
| 13
|
| 2
|
| 14
| 18
| 12
| 30
|
| 10
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 56
| 4
| 6
| 10
| +3
| 36
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 96/97
|
| 50
| 12
| 15
| 27
| -5
| 30
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 96/97
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| 0
| 10
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 97/98
|
| 56
| 17
| 26
| 43
| -10
| 36
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 97/98
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| -3
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 98/99
|
| 75
| 41
| 42
| 83
| +32
| 33
|
| 16
| 9
| 6
| 15
| +1
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 98/99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 99/00
|
| 82
| 28
| 32
| 60
| +12
| 36
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 00/01
|
| 75
| 27
| 21
| 48
| -5
| 29
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 01/02
|
| 13
| 4
| 10
| 14
| +7
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 01/02
|
| 63
| 10
| 15
| 25
| -1
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 14
| 10
| 24
| -3
| 16
|
| 18
| 3
| 3
| 6
| -2
| 4
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 03/04
|
| 73
| 13
| 12
| 25
| 0
| 28
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga
| 04/05
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +2
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 10
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 05/06
|
| 60
| 8
| 10
| 18
| -2
| 29
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 10
| 16
| 26
| +4
| 33
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| New York Islanders
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 12
| 20
| 32
| -4
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New York Islanders
| NHL
| 08/09
|
| 71
| 14
| 17
| 31
| -13
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New York Islanders
| NHL
| 09/10
|
| 81
| 9
| 22
| 31
| -9
| 28
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Geneve-Servette
| Švicarska liga
| 10/11
|
| 47
| 15
| 19
| 34
| -1
| 16
|
| 3
| 2
| 1
| 3
| +3
| 2
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 11/12
|
| 54
| 7
| 7
| 14
| -1
| 12
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 12/13
|
| 48
| 9
| 22
| 31
| -7
| 18
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 0
| 0
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 13/14
|
| 41
| 12
| 17
| 29
| +5
| 22
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +2
| 29
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1462
| bgcolor="#7FFF00" | 370
| bgcolor="#7FFF00" | 506
| bgcolor="#7FFF00" | 876
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 682
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 105
|}

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Južnokorejski hokejisti
Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Ameriški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Belleville Bulls
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti HC Genève-Servette‎
Hokejisti HC Ambrì-Piotta